Трисектриси кута — промені, що ділять кут на три рівні частини. Цей процес здійснюється за допомогою циркуля, лінійки або транспортира.

Історія трисектриси бере початок у 1904 році. Американський математик  довів, що якщо з кожної вершини трикутника провести прямі, які ділять дані кути на три рівні частини (трисектриси кута), то точки перетину суміжних трисектрис будуть вершинами рівностороннього трикутника. Доведення цього твердження було до снаги і давньогрецьким математикам, але вони оминули цей факт, імовірно, тому що за тих часів було прийнято розглядати лише побудови за допомогою циркуля та лінійки, а без допомогою них це було неможливо зробити.

Див. також 
 Трисектриса Маклорена

Геометрія